El Puente de San Juan de Ortega puede referirse a:
 El nombre tradicional del popularmente conocido como Puente de Piedra, en la ciudad de Logroño.
 El Puente de San Juan de Ortega, en Nájera (La Rioja).
 El Puente de Agés, situado en Agés (provincia de Burgos) y de construcción atribuida a san Juan de Ortega.